Tsaagan mangas — вид ящеротазових динозаврів родини Дромеозавриди (Dromaeosauridae), що існував у крейдовому періоді в Азії.

Назва 
Біноміальна назва виду Tsaagan mangas походить з монгольської мови та означає «білий монстр».

Історія дослідження 
Скам'янілі рештки виду знайдені у 1996 році у відкладеннях формації Дядохта в пустелі Гобі у провінції Умнеговь на півдні Монголії. Спершу рештки віднесли до велоцираптора. У 1998 році, після рентгенівського обстеження, зроблено висновок, що рештки належать до іншого роду. У 2006 році описано нові вид та Рід (біологія0|рід науковцями Американського музею природознавства.

Опис 
Вид відомий з добре збереженого черепа, десяти шийних хребців та елементів лівого плеча. За оцінками, динозавр сягав 2 м завдовжки та важив близько 15 кг.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, яка розроблена у 2015 році палеонтологами Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson, and Robert Bakker, що показує родинні зв'язки Tsaagan у родині дромеозаврових:

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2006